Gadenweith ist der Name folgender Orte:

 Gadenweith (Gemeinde Ternitz), Ortschaft der Stadtgemeinde Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Gadenweith (Gemeinde Weissenbach an der Triesting), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Weissenbach an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gadenweit
 Gadenweithöhe